Cerro Mirador kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cerro Mirador, Veracruz, 
 Cerro Mirador, Oaxaca,